Макгроу, Магро́ () — фамилия. Известные носители:

 Макгроу, Мелинда (род. 1963) — американская актриса.
 Макгро, Таг (1944—2004) — американский бейсболист.
 Макгро, Тим (род. 1967) — американский кантри-музыкант, автор песен, актёр и продюсер.
 Макгроу, Фил (род. 1950) — американский психолог, писатель и телеведущий.
 Макгроу, Хелен (1905—1999) — американская пианистка.
 Макгроу, Чарльз (1914—1980) — американский киноактёр.
 Макгроу, Эли (род. 1939) — американская актриса.

Примечания